Wagenhaus

steht für

 Wagenhaus für Pferdekutschen und Geräte, siehe Remise

ist der Name von

 Andreas Wagenhaus (* 1964) deutscher Fußballspieler